Hemieuryale är ett släkte av ormstjärnor. Hemieuryale ingår i familjen Hemieuryalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Hemieuryale